Paicu ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Paicu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 in der Republik Moldau:
 Paicu (Cahul), Dorf im Rajon Cahul

Paicu ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Paicu (1938–2012), rumänischer Politiker